Seznam korpusov z zaporedno številko 83.

Seznam 
 Pehotni
 83. strelski korpus (ZSSR)
 83. korpus (Wehrmacht)

Glej tudi